Polícar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Polícar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Polícar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar